Розумівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Розумівська сільська рада — Запорізька область, Запорізький район
 Розумівська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрівський район